Albert Zimmermann kan syfta på:

* Albert Zimmermann (1808–1888), tysk konstnär
 Albert Zimmermann (1854–1925), tysk skolman och klassisk filolog